Villa Cusani Confalonieri – villa di Carate Brianza
 Villa Rho Confalonieri Belgioioso – villa di Borghetto Lodigiano